Монте Редондо има више значења:

 Монте Редондо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Монте Редондо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Редондо (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Редондо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Редондо (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Монте Редондо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Редондо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Редондо (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Редондо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Редондо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Монте Редондо (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монте Редондо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику